Вшельское сельское поселение — упразднённое с 12 апреля 2010 года муниципальное образование в Солецком муниципальном районе Новгородской области России.

Административным центром была деревня Вшели.

Территория сельского поселения располагалась на западе Новгородской области и северо-западе Солецкого района, неподалёку от административной границы с Псковской областью. По территории протекает река Мшага.

Вшельское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Населённые пункты 
На территории сельского поселения были расположены 26 населённых пунктов (деревень): Бараново, Болотско, Борок, Веретье, Видони, Вшели, Грядско, Каменка, Киевец, Малахово, Немены, Низы, Никольско, Новоселье, Остров, Подоклинье, Поляны, Поречье, Стобольско, Сторонье, Тепяницы, Теребуни, Толчино, Узки, Череменец, Язвищи.

Транспорт 
По территории сельского поселения проходит автодорога от автотрассы  (от моста через Ситню в Ситне) в Уторгош.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Солецкого района
Сельские поселения, упразднённые в 2010 году